Ли́рия (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Турия.

Население

Примечания

Ссылки 
 Sitio oficial del Ayuntamiento de Liria
 Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Guía Turística
 
 Web de Turismo de Liria realizado por la Agencia Valenciana de Turismo

Муниципалитеты Валенсии